Sõtke bezeichnet:
 Sõtke (Vaivara), ein Dorf im Kreis Ida-Viru in Estland
 Sõtke (Fluss), ein Fluss im Kreis Ida-Viru in Estland